Lichuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Stadt Lichuan (利川市) im Autonomen Bezirk Enshi der Tujia und Miao in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Lichuan (Enshi);
 den Kreis Lichuan (黎川县) der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Lichuan (Fuzhou);
 die Gemeinde Lichuan (栗川乡) im Kreis Hui (Longnan) in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Lichuan (Hui).